Алу Куол (; родился 5 июля 2001, Хартум, Судан) — австралийский футболист, нападающий немецкого клуба «Штутгарт».

Клубная карьера 
Начал футбольную карьеру в молодёжной команде «», after coming through the side's youth teams.. В 2019 году перешёл в клуб «Сентрал Кост Маринерс». 1 марта 2020 года дебютировал в австралийской A-лиге в матче против «Уэстерн Юнайтед». 31 декабря 2020 года забил свой первый гол за клуб в игре против «Ньюкасл Юнайтед Джетс».

16 апреля 2021 года было объявлено, что Куол подписал контракт до июня 2025 года  с клубом немецкой Бундеслиги «Штутгарт». Он перешёл в немецкую команду летом 2021 года в качестве свободного агента.

Личная жизнь 
Куол родился в Хартуме (Судан); в его семье, кроме него, было ещё шесть младших братьев. Родители вывезли его из Судана, когда ему было только три года: сначала семья провела год в Египте, после чего переехала в Австралию, остановившись в Сиднее. В 2005 году его семья переехала в Шеппартон. Алу позднее работал там помощником повара, параллельно играя в футбол на любительском уровне.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте ФК «Сентрал Кост Маринерс»

Футболисты Австралии
Игроки ФК «Сентрал Кост Маринерс»
Игроки ФК «Штутгарт II»
Игроки ФК «Зандхаузен»